Innocent Mdledle (Matatiele, 11 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional sul-africano que atua como lateral-esquerdo. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Mdledle representou o elenco da Seleção Sul-Africana de Futebol no Copa das Confederações de 2009.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do Mamelodi Sundowns Football Club
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Futebolistas do SuperSport United FC
Futebolistas do Mpumalanga Black Aces Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009